IHQ est un sigle qui peut désigner :
  (en français, siège social international).

iHQ peut désigner :
 , une agence de gestion d'artistes en Corée du Sud.